Пажитнов, Алексей Леонидович (род. 1956) — советский программист, изобретатель игры «Тетрис».
 Пажитнов, Константин Алексеевич (1879—1964) — советский экономист, специалист в области истории народного хозяйства, член-корреспондент АН СССР (1946).
 Пажитнов, Николай Викторович (1907—1976) — советский актёр, заслуженный артист РСФСР (1956).